Ritualisierung bedeutet:

Eine Ausbildung auffälliger Verhaltensmerkmale bei Tieren, siehe Ritualisierung (Biologie)
Ein sozialer Prozess, in dem etwas zum Ritual wird